Velika nagrada Malezije 2009. (službeno: XI Petronas Malaysian Grand Prix) utrka je bolida Formule 1. Održana je 05. travnja 2009. godine u Sepangu, Malezija. To je bila druga utrka sezone 2009.

Sudionici utrke

Izvješće

Prije utrke 
Nakon Velike nagrade Australije Jenson Button vodio je u prvenstvu s deset bodova, nakon njega je bio Rubens Barrichello s osam, pa Jarno Trulli sa šest. U konstruktorskom je prvenstvu predvodio Brawn GP s osamnaest bodova, a slijedili su ga Toyota i Renault. Utrka je s predviđenog starta u 15.00 sati po lokalnom vremenu prebačena za 17.00 sati radi lakše prilagodbe europske publike.

Slobodni treninzi i kvalifikacije

Slobodni treninzi 
Prvi slobodni trening održan je u petak ujutro, te su oba bolida Williamsa zauzela prva dva mjesta; Nico Rosberg s 1:36.260 i Kazuki Nakajima s 1:36.305. Na drugom treningu je Ferrarijev dvojac, Kimi Räikkönen s 1:35.707 i Felipe Massa s 1:35.832, bio najbrži. Nakon 18 krugova Räikkönen je bio u problemima i pričalo se kako se KERS sustav u bolidu pregrijao. Svi su slobodni treninzi bili po suhoj stazi.

Kvalifikacije 
Iako uvjerljivo najbrži dosad, Nico Rosberg kvalificirao se tek na šesto mjesto na gridu. Jenson Button ostvario je drugi put zaredom prvo startno mjesto (pole-position). Iza njega su se poredali Jarno Trulli, Sebastian Vettel, te Rubens Barrichello. Sebastian Vettel je dobio kaznu od pomaka deset mjesta unazad na gridu zbog uzrokovanja nesreće s Robertom Kubicom na Velikoj nagradi Australije, a Rubens Barrichello pet mjesta unazad zbog promjene mjenjačke kutije. Strateška pogreška u Ferrariju onemogućila je Felipeu Massi da uđe u drugu kvalifikacijsku rundu, što ga je ostavilo na šesnaestom jestu.

Utrka 
Zahvaljujući izvrsnom startu, Nico Rosberg poveo je utrku. Favorit Jenson Button krenuo je nešto šire i izgubio nekoliko mjesta. U petom zavoju Heikki Kovalainen završava svoju utrku izletivši sa staze. Robert Kubica je stajao na startu, te konačno u 3. krugu završava utrku. U osamnaestom krugu u box ulazi Kimi Räikkönen i na bolid mu se stavljaju full wet gume za kišu koja se očekuje, ali još ne dolazi. 20 je sekundi sporiji od svih, te radiovezom javlja kako su gume nakon nekoliko krugova potpuno uništene.
U međuvremenu kiša počinje padati i svi vozači prelaze na full wet gume. Nakon nekoliko krugova kiša se zakratko smanjuje, te Timo Glock prvi prelazi na intermediate gume, što slijede i ostali vozači. U 29. se krugu kiša ponovo pojačava te sigurnosni automobil izlazi na stazu, jer su uvjeti nemogući. Nekoliko minuta poslije crvena je zastava pokazana - utrka se prekida. FIA donosi odluku da se utrka neće nastaviti. Zaustavljena je u trideset i trećem krugu, a rezultati preuzeti s poretka na kraju 31. kruga. Vozačima je dodijeljeno upola manje bodova jer su odvezli manje od 75% utrke. 
Jenson Button je pobijedio drugi put ove godine, te time učinio Brawn GP prvim teamom od Alfa Romea 1950. godine koji dobiva prve dvije utrke na kojima se pojavi.

Poredak

Kvalifikacije 
bolidi koji koriste KERS označeni su sa ‡.

Sebastian Vettel je zaradio kaznu od 10 mjesta unazad na gridu zbog uzrokovanja nesreće koja je uključivala Roberta Kubicu na VN Australije. 
Rubens Barrichello je dobio kaznu od 5 mjesta na gridu zbog promjene mjenjačke kutije.

Utrka 
bolidi koji koriste KERS označeni su sa ‡.

 utrka je zaustavljena u trideset i trećem krugu, poredak određen iz trideset i prvog kruga. Budući da je manje od 75% utrke bilo završeno, dodijeljeno je pola bodova od ukupno osvojenog iznosa.

Ukupni poredak u SP nakon utrke 

 Poredak vozača

Poredak konstruktora

 Napomena: samo prvih pet pozicija je prikazano. Polovični su bodovi bili dodijeljeni zato što utrka nije trajala dulje od 75%.

Vanjske poveznice 

Službeni rezultati Velike nagrade Malezije na stranicama
FIA-e 
Formula1.com

Međunarodna športska natjecanja u Maleziji
Malezija-2009